Sukkot bezeichnet:

 Sukkot, das jüdische Laubhüttenfest
 Sukkot (Ägypten), ein biblischer Ort, zweite Station des Exodus (Ex 12,37)
 Sukkot (Gad), ein biblischer Ort im Jordantal